Бря́нская губе́рния — административно-территориальная единица РСФСР, существовавшая в 1920—1929 годах. Центр — город Брянск.

История 
Губерния образована 1 апреля 1920 года из Брянского, Карачевского, Севского и Трубчевского уездов Орловской губернии и Жиздринского уезда Калужской губернии. Фактически, ещё с 1919 года Брянскому уездному исполкому были даны полномочия губисполкома (в отношении Брянского, Карачевского, Севского и Трубчевского уездов).

В 1921 году, в связи с возложением на Брянск губернских функций и переносом уездных учреждений в Бежицу, Брянский уезд был переименован в Бежицкий. В 1923 в Брянскую губернию включён Почепский уезд, входивший до этого в Гомельскую губернию; в 1924 Трубчевский уезд был расформирован, а его территория разделена между Почепским, Севским и Брянским уездами. Ещё через 2 года, в декабре 1926 года, из расформированной Гомельской губернии в Брянскую губернию были переданы Клинцовский, Новозыбковский и Стародубский уезды.

Постановлением Президиума ВЦИК «Об образовании на территории РСФСР административно-территориальных объединений краевого и областного значения» от 14 января 1929 года с 1 октября 1929 года Брянская губерния была упразднена и образована Западная область с центром в городе Смоленске, в составе, в качестве основного массива, нижеследующих административно-территориальных единиц: Смоленской, Брянской и Калужской губерний, Ржевского уезда, южной части Осташковского уезда и волостей Тысяцкой и Борковской, Новоторжского уезда Тверской губернии.

Административное деление 
Административное деление на 1 января 1928 года:

В Стародубском уезде укрупнение волостей завершилось лишь в июне 1928 года; при этом были упразднены Чаусовская волость (включена в состав Кистёрской) и Юдиновская (включена в состав Погарской).

Руководители 
Председатели Исполнительного комитета Брянского губернского Совета:
 3.1920 — 5.1922 Панков, Григорий Гаврилович (1917, 1885—1963)
 5—6.1922 Моисеев П. Г. (…—…)
 6—12.1922 Замыслов Н. С. (1914, …—…)
 12.1922 — 7.1923 Виноградов, Василий Петрович (1915, …—…)
 7.1923 — 7.1926 Пахомов, Николай Иванович (1917, 1890—1938)
 1927—1928 Дичев, Иван Дмитриевич (1918, 1896—1937)

Брянский губернский комитет РКП(б), председатель
 3.1920 Конюхов, Николай Дмитриевич (1882-)

Брянский губернский комитет РКП(б) — ВКП(б), ответственные секретари, в скобках — дата вступления в партию и годы жизни:
 1920—1921 Горский (Шапиро) З. П. (1916,)
 1921 Волин, Борис Михайлович (Фрадкин Иосиф Ефимович); (1904, 1886—1957)
 1921—1922 Зорин (Гомберг) Сергей Семёнович (1917, 1890—1937)
 1922—1923 Бумажный, Ефим Осипович (1917, 1894-)
 1923—1925 Соколов, Михаил Филиппович (1911, 1892—1938)
 1925 — 10.1928 Рябов, Александр Николаевич (1906, 1888—1938)
 1928 — 4.1929 Шелехес, Илья Савельевич (1908, 1891—1937)

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.knowbysight.info/1_RSFSR/05067.asp

1920 год в Брянской области
 
Появились в 1920 году в России
Административные единицы, упразднённые в 1929 году